Gabriel Norberto Favale (Tigre, 19 de Julho de 1967) é um árbitro de futebol argentino. Estreou na Primera División Argentina em 2000 na partida entre Argentinos Juniors e Newell's Old Boys. Já apitou em várias Libertadores, ganhando notoriedade internacional nas de 2006, 2007 e 2008.

Naturais de Tigre (Buenos Aires)
Árbitros de futebol da Argentina